Prvi igralec, ki je dosegel 50 mednarodnih golov, je bil Madžar Imre Schlosser. Podvig je dosegel, ko je 3. junija 1917 proti Avstriji dosegel nabor (dva zadetka) pri zmagi s 6: 2. Na 68 tekmah je dosegel 57 mednarodnih golov, zadnjo tekmo je odigral 10. aprila 1927. 26 let je ostal najvišji mednarodni strelec, dokler njegov rojak Ferenc Puskás ni podrl rekorda. Puskás je bil tretji igralec in tretji Evropejec za danskim Poulom Nielsenom, ki je v mednarodni karieri dosegel 50 mednarodnih zadetkov. Neilsen je ta podvig dosegel proti Švedski v nordijskem nogometnem prvenstvu 1924–28 in sicer 14. junija 1925. Neilsen je od vseh potreboval najmanj tekem, da je dosegel 50 golov. V svoji mednarodni karieri je na samo 38 tekmah dosegel 52 golov. Njegov 50. zadetek je dosegel 24. julija 1952, ko je na polfinalni tekmi proti Turčiji na poletnih olimpijskih igrah 1952 dosegel dva zadetka..

Puskás je v svoji mednarodni karieri dosegel 84 golov. 47 let je ostal najvišji mednarodni strelec, po 84. zadetku leta 1956 proti Avstriji, dokler ni Irančan Ali Daei leta 2003 presegel rekord, ko je proti Libanonu dosegel 85. zadetek. Daei je prvi igralec, ki je kdaj dosegel več kot 100 golov v mednarodnem nogometu. Njegov rekord se je ustavil s 109 goli. Na prijateljski tekmi proti Mehiki je dosegel svoj 50. gol in sicer 9. januarja 2000. Njegov 100. gol je dosegel 17. novembra 2004, ko je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v nogometu 2006 dosegel hat-trick (v tem primeru štiri zadetke) proti Laosu. Vendar prvi igralec iz Azije, ki je dosegel vsaj 50 golov, je bil Japonec Kunishige Kamamoto. Rekord je dosegel po zadetku proti Maleziji leta 1972 na turnirju Merdeka in v 84 mednarodnih nastopih za svojo državo dosegel 80 golov. Le dve leti po tem, ko je Puskás dosegel 50. zadetek, je to storil tudi njegov soigralec Sándor Kocsis, 19. septembra 1954 na prijateljski tekmi z Romunijo. Postal je tretji igralec in tretji Evropejec, ki je dosegel ta rekord. Na 65 tekmah mednarodnega nogometa je dosegel skupno 75 golov. Portugalski Cristiano Ronaldo je edini igralec, ki rekord resno ogroža, saj je dosegel že svoj 101 mednarodni gol. Rekordu se je približal najbolj, ko je 8. septembra 2020 v  UEFA ligi narodov 2020–21 dosegel dva zadetka proti Švedski.

Brazilec Pelé je bil prvi igralec izven Evrope in prvi igralec iz Južne Amerike, ki je dosegel vsaj 50 golov. To je dosegel na prijateljski tekmi proti Sovjetski zvezi 21. novembra 1965. Na 92 tekmah je dosegel 77 mednarodnih golov. Malavijski Kinnah Phiri je bil prvi igralec iz Afrike in tudi najmlajši igralec, ki je dosegel 50 mednarodnih golov. Svoj 50. gol je dosegel na prijateljski tekmi s Sierro Leone 6. julija 1978, ko je bil star 23 let, 8 mesecev in 6 dni. Stern John iz Trinidada in Tobaga je bil prvi igralec iz Severne Amerike, ki je dosegel 50 mednarodnih golov. Na 115 tekmah je dosegel 70 golov, do svojega 50. gola, pa je prišel na prijateljski tekmi proti Dominikanski republiki 13. junija 2004.

Do danes so štirje igralci, ki zastopajo Brazilijo in Madžarsko, dosegli 50 ali več mednarodnih golov. Irak in Japonska imata po tri igralce, ki so presegli ta mejnik. Azijska nogometna konfederacija (AFC) ima največ nogometašev, ki so v svoji mednarodni karieri dosegli vsaj 50 golov, to pa je uspelo kar 23 igralcem.

Cristiano Ronaldo iz Portugalske je doslej odigral največ tekem in dosegel 101 mednarodni gol. Vsega skupaj je za Portugalsko mednarodno reprezentanco odigral 165 tekem.

Po igralcu

Opombe

Viri 

Seznami nogometnih reprezentantov